Горанец може бити:

 Горанец (Кленовник), насељено мјесто у општини Кленовник, Република Хрватска
 Горанец (Загреб), насељено мјесто града Загреба, Република Хрватска